Dupetit-Thouars ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Aubert Dupetit-Thouars (1793–1864), französischer Marineoffizier und Weltumsegler
 Abel Nicolas Bergasse Dupetit-Thouars (1832–1890), französischer Admiral und Adoptivsohn von Abel Aubert Dupetit-Thouars
 Aristide Aubert Dupetit-Thouars (1760–1798), französischer Admiral und Seefahrer
 Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars (1758–1831), französischer Reisender und Botaniker

Dupetit-Thouars steht für:
 Dupetit-Thouars (Schiff, 1901), Panzerkreuzer der französischen Marine

Siehe auch:
 Dupetit